Ново-Горажде —  община (муниципалитет) в Боснии и Герцеговине (Республика Сербская)
 Ново-Горажде — второе название села Устипрача — административного центра  общины Ново-Горажде